I Campionati estoni di ciclismo su strada sono la manifestazione ciclistica annuale che assegna il titolo di Campione di Estonia. I vincitori hanno il diritto di indossare per un anno la maglia di campione estone, come accade per il campione mondiale.

Campioni in carica

Albo d'oro

Titoli maschili 
Aggiornato all'edizione 2020.

Titoli femminili 
Aggiornato all'edizione 2020.

Note 

Estonia
Competizioni ciclistiche estoni